Die Liste der FFH-Gebiete in Oberbayern ist eine Zusammenfassung der der FFH-Gebiete in Oberbayern. 
Sie bindet folgende Listen der FFH-Gebiete in oberbayerischen Landkreisen und Städten aus dem Artikelnamensraum ein:

 Liste der FFH-Gebiete im Landkreis Altötting
 Liste der FFH-Gebiete im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen
 Liste der FFH-Gebiete im Landkreis Berchtesgadener Land
 Liste der FFH-Gebiete im Landkreis Dachau
 Liste der FFH-Gebiete im Landkreis Ebersberg
 Liste der FFH-Gebiete im Landkreis Eichstätt 
 Liste der FFH-Gebiete im Landkreis Erding 
 Liste der FFH-Gebiete im Landkreis Freising
 Liste der FFH-Gebiete im Landkreis Fürstenfeldbruck
 Liste der FFH-Gebiete im Landkreis Garmisch-Partenkirchen
 Liste der FFH-Gebiete in Ingolstadt
 Liste der FFH-Gebiete im Landkreis Landsberg am Lech
 Liste der FFH-Gebiete im Landkreis Miesbach
 Liste der FFH-Gebiete im Landkreis Mühldorf am Inn
 Liste der FFH-Gebiete im Landkreis München
 Liste der FFH-Gebiete in der Stadt München
 Liste der FFH-Gebiete im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen
 Liste der FFH-Gebiete im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm
 Liste der FFH-Gebiete im Landkreis Rosenheim
 Liste der FFH-Gebiete in der Stadt Rosenheim
 Liste der FFH-Gebiete im Landkreis Starnberg
 Liste der FFH-Gebiete im Landkreis Traunstein
 Liste der FFH-Gebiete im Landkreis Weilheim-Schongau

Die Auswahl entspricht dem Regierungsbezirk Oberbayern. Im Regierungsbezirk gibt es 148 FFH-Gebiete (Stand April 2016).

Siehe auch 
 Liste der Naturschutzgebiete in Oberbayern
 Liste der Landschaftsschutzgebiete in Oberbayern
 Liste der EU-Vogelschutzgebiete in Oberbayern
 Liste der Geotope in Oberbayern

Weblinks 

 Oberbayern
!